Résultats détaillés de l'édition 2004 du tournoi de tennis professionnel masculin de Memphis. Cette dernière appartenant à la catégorie International Series Gold, s'est tenue du 16 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Joachim Johansson remporte son  en simple en battant en finale Nicolas Kiefer.
 En double les jumeaux américains Bob Bryan et Mike Bryan remportent le titre face à la paire sud-africaine Jeff Coetzee/Chris Haggard. Il s'agit de leur  et  respectif. C'est le  titre de la paire Bryan. Ils s'imposent pour la  à Memphis (après 2001) où ils disputent leur  consécutive.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Memphis (WTA 2004) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Tennis masculin en 2004
ATP 2004
Tennis aux États-Unis en 2004
Tennis en février 2004